Парфем може да се односи на:

 Парфем - ароматична смеса.
 Парфем: Хронологија једног злочина (роман).
 Парфем: Хронологија једног злочина (филм).